

Niemcy 
 Altenhagen – dzielnica Celle
 Altenhagen – dzielnica Hagen
 Altenhagen – dzielnica Kröpelin
 Altenhagen – dzielnica Bielefeld
 Altenhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Polska 
 niemiecka nazwa Majdanów Wielkich